

Geografia 
Alzano Lombardo – comune italiano in provincia di Bergamo
Alzano Scrivia – comune italiano in provincia di Alessandria
Alzano Sopra –  frazione del comune italiano di Alzano Lombardo (BG)
Alzano - frazione di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara
Alzano – frazione del comune italiano di Pescorocchiano in provincia di Rieti

Sport 
Foot-Ball Club Alzano – società calcistica di Alzano Lombardo (BG)